Саранчов — фамилия; имеет женскую форму Саранчова.
 Саранчов, Андрей Михайлович (1862—1935) — военачальник русской императорской армии, генерал-лейтенант Генштаба, последний директор Сумского кадетского корпуса.
 Саранчов, Евграф Семенович (иногда Саранчев; 1850 — после 1917) — инженер-генерал Российской императорской армии.

См. также